Гаджихан Маликович Рамазанов (1965, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионата СССР.

Спортивная карьера 
Карате начал заниматься в 1980 году в Махачкале, у тренеров К. Мурзаева и А. Чаракова. В 1991 году стал серебряным призёром чемпионата СССР, проиграв в финале Адаму Хачилаеву. Является поьедителем чемпионата РСФСР.

Спортивные достижения 
 Чемпионат РСФСР по карате 1991 — ;
 Чемпионат СССР по карате 1991 — ;

Личная жизнь 
В 1980 году окончил среднюю школу № 9 в Махачкале.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты СССР
Каратисты России